Kálvária-domb, Budaörs
 Kálvária-domb, Egyek
 Kálvária-domb, Pécs
 Kálvária-domb, Solymár
 Kálvária-domb, Tata
 Kálvária-domb, Veszprém